Barapazaur (Barapasaurus) – czworonożny, roślinożerny, wczesny przedstawiciel zauropodów.

Dane 
Pokrycie ciała – łuskowata skóra

Głowa – prawdopodobnie mała, z nozdrzami na szczycie głowy

Szyja – długa

uzębienie – słabe, do zrywania roślin

Występowanie:

- czas – Jura – 200 – 155 mln lat temu

- miejsce – Indie

Wielkość:

- Długość – 18 m

- Masa – 20 - 40 t

- Wysokość – 6 m

Wygląd – średniej wielkości zauropod z małą czaszką, długimi kończynami, szyją i ogonem.

Klasyfikacja 
Saurischia → Eusaurischia → Sauropodomorpha → Sauropoda → Vulcanodontidae

Opis 
Barapazaur to wczesnojurajski (toark) zauropod z Indii, którego nazwa rodzajowa oznacza wielkonogi jaszczur (ind. bara – wielki, pa – noga; gr. sauros – jaszczur). Pierwsze szczątki odnaleziono w roku 1960, ale formalnego opisu dokonano dopiero w roku 1975. Od tego czasu odkryto w sumie jeszcze pięć niekompletnych szkieletów (w Dolinie Godavari, południowe Indie), dotychczas nie odnaleziono czaszki oraz kości stóp. Ten jeden z najstarszych zauropodów nie posiadał przystosowań zaawansowanych krewniaków, jak choćby pustych kręgów. Ten prawdopodobny (gatunek jest niedostatecznie zbadany) przedstawiciel rodziny wulkanodontów (o przynależności do grupy świadczy wąski odcinek krzyżowy) wykazuje pewne podobieństwa do form ze wschodniej Afryki, co ma implikacje paleogeograficzne.

Linki zewnętrzne 
 

Dinozaury Indii i Madagaskaru
Dinozaury jury
Zauropody